De kalender voor de 1000 meter vrouwen tijdens de wereldbeker schaatsen 2005/2006 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

- = geen deelname
0 = geen punten

Vrouw 1000
2005/06